El término Caggiano puede referirse a:

Lugares 
Caggiano, municipio de la provincia de Salerno, Italia.

Personas 
 Antonio Caggiano, cantautor payador argentino de inicios de siglo XX.
 Antonio Caggiano, obispo y cardenal argentino.
 César Caggiano, pintor argentino.
 Emanuele Caggiano, escultor italiano.
 Fedele Caggiano, escultor italiano.
 Frank Caggiano, obispo estadounidense.
 Giuseppe Caggiano, miembro italiano de la Asociación Mundial de Futsal.
 Jacinto Caggiano, marino argentino.
 Jeremías Caggiano, futbolista argentino.
 Rob Caggiano, guitarrista estadounidense.
 Luis Carlos Caggiano, diputado argentino.
 Ángel Rafael Caggiano, diputado argentino.
 Nestore Caggiano, músico italiano.
 Néstor Caggiano, futbolista argentino.
 Rob Caggiano, músico estadounidense.